La rue Chateaubriand à Lyon.
 La rue Chateaubriand à Marseille.
 La rue Chateaubriand à Montpellier.
 La rue Chateaubriand à Nantes.
 La rue Chateaubriand à Paris.

Chateaubriand Rue